Zele kan syfta på följande:
 Zele, ort och kommun i Belgien
 Zele (djur) – ett släkte av steklar